Автограмма:
 Изображение, полученное с помощью техники автографии — например, авторадиограмма
 Сокращённое слово для обозначения изображений в технике автолитографии
 Автограмма — вариант панграммы.